Hinzelmann steht für:

 einen Kobold als Sagengestalt (auch Lüring genannt), siehe Hinzelmann

Hinzelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Elsa Margot Hinzelmann (1895–1969), Schriftstellerin
 Hans-Heinz Hinzelmann (1889–1970), deutscher Schriftsteller, Theaterintendant und jüdischer Exilant
 Helmuth Hinzelmann (1904–1972), deutscher Schauspieler
 Reha Hinzelmann (* 1942), deutsche Synchronsprecherin